Masih ist der Familienname folgender Personen:

 Iqbal Masih (1982–1995), pakistanischer Kinderrechtler
 Rakesh Masih (* 1987), indischer Fußballspieler